Hutaraja (Sayur Matinggi), een plaats in Indonesië
Hutaraja (Dolok Sanggul), een plaats in Indonesië
Hutaraja (Purba), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing